Footloose puede hacer referencia a:

 Footloose, una película de 1984 dirigida por Herbert Ross y protagonizada por Kevin Bacon.
 Footloose, un musical basado en la película anterior.
 Footloose, una película de 2011, adaptación de la original de 1984, dirigida por Craig Brewer y protagonizada por Kenny Wormald.
 «Footloose», una canción de Kenny Loggins, perteneciente a la banda sonora de la película de 1984.
 Footloose, una figura de acción de la línea G.I. Joe.
 Footloose, discoteca LGBT en Quito, Ecuador, hoy conocida como Tercer Milenio.